Roa är ett släkte av fiskar. Roa ingår i familjen Chaetodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Roa